West Bank Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 West Bank Township (Minnesota)
 West Bank Township (North Dakota)